Die Baureihe C bezeichnet folgende Fahrzeugbaureihen:

 BVG-Baureihe C der U-Bahn Berlin
 MVG-Baureihe C der U-Bahn München
 Baureihe C der Straßenbahn München
 C-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main
 Typ C der Straßenbahn Timișoara
 Württembergische C, eine Dampflokbaureihe der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen
 PH-Baureihe C der luxemburgischen Chemins de fer Prince Henri
 Mercedes-Benz C-Klasse
 Dodge C-Serie

Zudem wurden mehrere Baureihen der Sowetskije schelesnyje dorogi als Baureihe C geführt: 

Siehe auch:
 C-Reihe (Begriffsklärung)
 Klasse C (Begriffsklärung)
 Modell C (Begriffsklärung)
 Serie C (Begriffsklärung)
 Typ C (Begriffsklärung)